Franciaország
Reugny, település Allier megyében
Reugny, település Indre-et-Loire megyében